Сти́вен (Стив) Ко́ул () — несколько людей:

  (род. 1970) — американский джаз-саксофонист, «профессор-консультант» по вопросам музыкального бизнеса при .
 Коул, Стивен (род. 1971) (иногда публикующийся под псевдонимом Тара Саммс) — британский писатель.